Osoby o tym nazwisku:
 Adelio Pasqualotto – rzymskokatolicki duchowny
 Mário Pasqualotto – rzymskokatolicki duchowny